Владимир Ильич Шляхтерман (8.05.1924, Москва — 3.11.2017, Москва) — журналист, историк, ветеран Великой Отечественной войны.

Биография 
Владимир Ильич родился 8 мая 1924 года в Москве. Окончил Московский педагогический институт им. Ленина (заочно).

Участник Великой отечественной войны, был призван рядовым 22.08.1942. С декабря 1942 года принимал участия в боях с армией Паулюса под Сталинградом в составе роты автоматчиков 6-й МСБР 4-го танкового корпуса. Затем вместе с корпусом (переименованным в 5-й гвардейский «Сталинградский») был передислоцирован к Тамбову на переформирование в апреле 1943 года. В начале июля в составе корпуса принимал участие в Курской битве, 7 июля был контужен на глаза. 23 августа 1943г получил тяжёлое ранение правой руки в уличном бою под Ахтыркой. После госпиталя, в 1944 году был демобилизован по ранению в звании гвардии рядового. Награждён Орденом Красной звезды, орденом Отечественной войны 1-й степени, медалью «За Оборону Москвы».

После службы работал по линии комсомола, в 1944 году был направлен старшим пионервожатым в школу № 193, затем был переведён в аппа­рат райкома инструктором. Изби­рался членом бюро РК ВЛКСМ. В 1950—1960‑х работал журналистом в газете «Московский комсомолец», был заместителем ответственного секретаря газеты. В 1963 году — ответственный секретарь московской областной газеты «Ленинское знамя». Публиковал статьи на спортивные темы в газете «Советский спорт» и в журнале «64‑Шахматное обозрение». Его статьи так же печатались в «Известиях», «Комсомольской правде», «Вечерней Москве», «Совершенно секретно», «Новой газете», журнале «Лехаим».

Заслуженный работник культуры РСФСР. Лауреат премии Артёма Боровика.

Награды 
 Орден Красной Звезды
 Орден Отечественной войны
 Медаль «За оборону Москвы»

Примечания 
Участники битвы за Москву
Журналисты СССР
Журналисты России

Участники Курской битвы
Журналисты Московской области